Bube bezeichnet:

 Bube (Spielkarte), eine Spielkarte
 in Wörtern wie Bubenstück (Schurkerei): gemeiner, niederträchtiger Mensch
 Bub oder Bube, ein männliches Kind (Knabe), siehe Junge; „Das große Wörterbuch der deutschen Sprache“ (Duden, 8 Bände) kennt aber das männliche Kind nur als „Bub“; Bube steht nur für die beiden zuerst genannten Bedeutungen
 Bube (Sprache), eine Bantusprache

Bube ist Familienname folgender Personen:
 Adolf Bube (1802–1873), thüringischer Dichter und Archivar
 Andreas Bube (* 1987), dänischer Leichtathlet
 Beate Bube (* 1964), deutsche Juristin und Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg (LfV)
 Conrad Bube (1828–1894), deutscher Mechaniker, Fabrikant und Senator

Siehe auch:

 Bubbe, Bueb
 Buben
 Buber, Buberl